Ambrogio Damiano Achille Ratti (1857 - 1922), un pape sous le nom de Pie XI.
 Aristide Ratti (1982 -), un coureur cycliste italien.
 Carlo Giuseppe Ratti (1737 - 1795), un historien de l'art, biographe et peintre italien.
 Carlo Ratti (1971 -), un architecte-ingénieur italien.
 Eddy Ratti (1977 -), un coureur cycliste italien.
 Eugenia Ratti (1933-2020), soprano italienne.
 Filippo Walter Ratti (1914-), un réalisateur italien.
 Lorenzo Ratti (vers 1589 - 1630), un compositeur et organiste italien.
 Ulysse de Ratti-Menton (1799 -1879), un diplomate français.